.kid és un domini de primer nivell genèric d'Internet proposat pel Parlament Europeu pels llocs web dissenyats per als nens, i seria administrat per una autoritat independent.

Kid